

Empresa 
Honey Corporation, uma extensão de navegador que agrega e aplica automaticamente cupons on-line em sites de comércio eletrônico.

Cinema
 Honey (2003), filme com Jessica Alba
 Bal, filme turco conhecido internacionalmente como Honey

Música
"Honey" (canção de Mariah Carey)
Honey (álbum de Robyn)
"Honey, Honey"

Ficção
Honey Ryder